Wilhelm Matthies ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Matthies (Architekt) (1867–1934), deutscher Architekt 
 Wilhelm Matthies (Politiker) (* 1885), deutscher Politiker (KPD), MdPL Hannover
 Wilhelm Matthies (Offizier) (1896–1980), deutscher Konteradmiral und Industriemanager